Śledzić Fiata 03-17 WE – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Ryszard Doński, a rysunków Mieczysław Wiśniewski.

Fabuła komiksu 

Grupa operacyjna kapitan Żbika wkracza do akcji, ponieważ od kilku miesięcy w Warszawie działa doskonale zorganizowana grupa złodziei samochodów, dotychczas nieuchwytna. Milicjanci podstawiają samochód pułapkę z radionadajnikiem. Jednocześnie cały czas go obserwują. Złodzieje dokonują kradzieży, wóz milicyjny jadący za nimi niestety ulega awarii. Po namierzeniu warsztatu przez milicję, szef szajki ucieka do warsztatu swojego brata. Tam milicjanci po krótkiej akcji aresztują podejrzanych.

Dodatki 

 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię sierżanta Henryka Koteckiego, który podczas pożaru narażając swoje życie uratował życie wszystkim znajdującym się w pobliżu.

Nakład i wydania 
 wydanie I 1968 - „Sport i Turystyka”,
 wydanie II 2015 - „Ongrys”.

Bibliografia 

 M. Wiśniewski, R. Doński: Śledzić Fiata 03-17 WE : Sport i Turystyka, Warszawa 1968.

Kapitan Żbik